VC – (ang. Venture Capital)
 VC – (ang. Vital Capacity)